Humpoletz steht für:

 Humpoletz, der deutsche Name einer Stadt in Tschechien, siehe Humpolec
 Bezirk Humpoletz (tschechisch Okresní hejtmanství Humpolec), ein Politischer Bezirk im Königreich Böhmen

Humpoletz ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Humpoletz (1712–1783), österreichischer Zisterzienser, letzter Abt des Stiftes Baumgartenberg
 Paul Humpoletz (* 1943), britischer Schauspieler